Le Classic d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982 s'est disputée du 25 au .

Susan Hagey remporte le simple dames. En finale, elle bat Belinda Cordwell, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Auckland
1982 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1982